Johann von Hoya ist der Name folgender Personen:

* Johann von Hoya (Bischof, † 1372) († 1372), Bischof von Toul 
 Johann II. (Hoya) (1319–1377), Graf von Hoya
 Johann III. von Hoya (1355–1424), Fürstbischof von Hildesheim, siehe Johann I. von Paderborn
 Johann V. (Hoya) (um 1395–1466), Graf von Hoya
 Johann VII. (Hoya) († 1535), deutscher Graf und Heerführer
 Johann VIII. von Hoya (1529–1574), Bischof von Osnabrück, Münster und Paderborn, siehe Johann IV. von Osnabrück